Détoxication
Dr. Dre#Troisième album studio (2000–2015)
 Détox, une série télévisée française diffusée depuis septembre 2022 sur Netflix.